Barna Zsolt (1987) magyar labdarúgó
 Barna Zsolt (1973) magyar bankár.